Giro di Toscana 2021 var den 93. udgave af det italienske cykelløb Giro di Toscana. Det 191,6 km lange linjeløb blev kørt i Toscana den 15. september 2021 med start og mål i Pontedera. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Danske Michael Valgren fra  kørte de sidste 14,1 km alene, og kom først over målstregen. Over ét minut efter kom italienske Alessandro De Marchi ind på andenpladsen.

Samlede stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021